Thomson Dam kan syfta på följande platser:

Australien 

 Thomson Dam, Australien, dammbyggnad, Victoria,

USA 

 Thomson Dam, Minnesota, dammbyggnad, 

Robotskapade USAförgreningar